Петушко́в — російське прізвище.

 Петушков Адам Захарович (1918—1976) — Герой Радянського Союзу.
 Петушков Олександр Володимирович (1973—2022) — молодший сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Петушков Олексій Свиридович (1913—1991) — Герой Радянського Союзу.

Російські прізвища